Sicyases är ett släkte av fiskar. Sicyases ingår i familjen dubbelsugarfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dubbelsugarfiskar
Sicyases